Take a Daytrip — американский продюсерский дуэт, состоящий из Дэвида Байрала и Дензела Баптиста. Они известны благодаря продюсированию песен Sheck Wes «Mo Bamba», Lil Nas X «Panini» и Трэвиса Скотта совместно с Kid Cudi «The Scotts», которые попадали в чарт Billboard Hot 100.

Также продюсерский дуэт создал для Grand Theft Auto V саундтрек, специально сделанный для DLC Import/Export.

История 
Дуэт начал существовать в 2014 году. Первый хит, который они спродюсировали, был «Mo Bamba» от Sheck Wes в 2017 году, который достиг позиции под номером шесть в чарте Billboard Hot 100. Самыми успешными синглами в карьере Take a Daytrip являются «The Scotts» от Трэвиса Скотта и Kid Cudi, который достиг позиции под номером один в чарте Billboard Hot 100 в мае 2020 года и «Montero (Call Me by Your Name)» от Lil Nas X, который достиг позиции под номером один в том же чарте в конце апреля 2021 года.

Продюсерская дискография

Песни в чартах

Примечания 

Композиторы по алфавиту
Музыкальные продюсеры США в стиле хип-хоп
Продюсеры XXI века
Трэп-музыканты